Dubovik je lahko:
 Dubovik, Hrvaška
 Dubovik, Črna gora